Josep Armangol Jover (1881-1994), supracentenaire espagnol ;
Lluís Companys i Jover (1882-1940), homme politique espagnol, figure majeure du catalanisme ;
Gregorio Jover (1891-1964), anarcho-syndicaliste espagnol, cadre républicain de la guerre d'Espagne ;
 Manuel Jover (né en 1960), journaliste français et critique d'art ;
Arly Jover (née en 1971), actrice et danseuse espagnole ;
Sébastien Jover (né en 1975), pongiste français.

Jover est également le surnom de l'homme politique et militaire espagnol Joaquín Jovellar (1818-1892).